Yamada (Chiba), een gemeente in de Japanse prefectuur Chiba
Yamada (Fukuoka), een stad in de Japanse prefectuur Fukuoka
Yamada (Iwate), een gemeente in de Japanse prefectuur Iwate
Yamada (Miyazaki), een gemeente in de Japanse prefectuur Miyazaki
Yamada (Toyama), een gemeente in de Japanse prefectuur Toyama
District Yamada , een district in de Japanse prefectuur Gunma
Yamada (motorfiets), een historisch Japans merk van inbouwmotoren